

Osoby 
 Georg Wichmann (1876–1944) – malarz pejzażysta, uczeń Akademii Berlińskiej, związany z terenem Dolnego Śląska i Sudetów
 Moritz Ludwig George Wichmann (1821–1859) – niemiecki astronom, student Friedricha Bessela. Zajmował się obserwacjami planetoid. W 1853 roku opublikował obliczenia paralaksy gwiazdy Groombridge 1830.
 Søren Wichmann (ur. 1964) – duński językoznawca
 Szymon Wichmann (1581–1638) – wieloletni i zasłużony burmistrz Starego Miasta Braniewa w XVII wieku
 Yrjö Jooseppi Wichmann (1868–1932) – językoznawca fiński, zasłużony głównie dla poznania języków permskich, języka czeremiskiego (inaczej: maryjskiego) i dialektu csángó języka węgierskiego

Inne 
 (7103) Wichmann – planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 5 lat i 84 dni w średniej odległości 3,01 j.a.

Zobacz też 
 Wichman